Palavra — ou locução (conjunto de palavras equivalente a um só vocábulo) rigorosamente definida que designa um conceito próprio de  determinado campo das ciências, da tecnologia, das artes, dos ofícios, etc.
Termos da oração —  o sujeito e o predicado (termos essenciais); o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto (termos acessórios)

Termo (matemática) — parte de uma expressão matemática
Termo (lógica) — nome associado a um objeto do universo de discurso
Termo (geografia) — território de uma cidade, vila etc.
Termo (direito) — cláusula que condiciona o negócio jurídico a evento futuro certo
Termo guarda-chuva — palavra ou grupo de palavras que abrange conceitos relacionados

Desambiguação